Spójnia Warszawa – nazwa klubu sportowego, który w latach 1954 – 1965 nosił nazwę Sparta Warszawa
 Sparta Warszawa (siatkówka) – klub siatkarski powstały w 2001